Le terme siège de Saint-Jean-d'Angély est utilisé pour désigner les événements suivants :
Siège de Saint-Jean-d'Angély (1351) durant la guerre de Cent Ans
Siège de Saint-Jean-d'Angély (1569) durant la Troisième guerre de religion
Siège de Saint-Jean-d'Angély (1621) durant les rébellions huguenotes

Voir aussi 
 Liste de sièges
 Liste de batailles

Homonymie de sièges
Saint-Jean-d'Angély